Jean-Baptiste Billot – militare e politico francese
 Louis Billot – gesuita, teologo e cardinale francese
 Paul Constant Billot – botanico francese